ABAV ist Abkürzung für:
 Afrigen Biologics and Vaccines, Biotechnologie-Unternehmen in Südafrika
 ABAV (Basel), Verkehrsgesellschaft
Abkürzung